Rychlík může znamenat:
 v dopravě
 rychlík (vlak) – druh železničního vlakového spoje
 rychlíkový spoj, rychlíková linka – spoj nebo linka se sníženým počtem zastávek nebo zkrácenou či jinak zrychlenou trasou, zejména v autobusové dopravě

 příjmení osob
 Břetislav Rychlík (* 1958 Uherské Hradiště) – divadelník a publicista
 Ignacy Rychlik (1856–1928 ) – polský pedagog a politik, poslanec Říšské rady
 Jan Rychlík (historik) (* 1954 Praha) – historik, profesor UK a TUL 
 Jan Rychlík (skladatel) (1916 Praha – 1964 Praha) – skladatel
 Jiří Rychlík – fotbalista
 Karel Rychlík (1885 Benešov – 1968) – matematik
 Martin Rychlík (* 1977 Broumov) – český etnolog, historik kultury 
 Apolena Rychlíková (* 1989 Brno) – česká režisérka dokumentárních filmů, aktivistka a novinářka
 Magdalena Rychlíková-Špergrová (1946–2012) – herečka, loutkoherečka a pedagožka

 ve sportu
 jako rychlík je v odbíjené označován zrychlený smeč (rychlé nečekané smečování)

 jiný význam
 zrychlená varianta karetní hry Prší

Související články 
 Rychlik
 Rychlak
 Rychliki

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení